Artur Górski (1870–1959) – krytyk literacki, redaktor
 Artur Górski (1879–1939) – pułkownik saperów WP
 Artur Górski (1913-2001) – rolnik i polityk, poseł na Sejm PRL
 Artur Górski (ur. 1964) – dziennikarz i pisarz
 Artur Górski (1970–2016) – działacz polityczny, poseł na Sejm RP